FA Premier League 2005/2006 spelades 13 augusti 2005–7 maj 2006. Serien vanns av Chelsea, som säkrade seriesegern redan den 29 april 2006. Nerflyttade blev Birmingham City, West Bromwich Albion, och Sunderland.

Tabell

Bästa målskyttar 

2005 i Storbritannien
2006 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2005/2006
2005/2006